Kemény, Kemeny se poate referi la:
 Nume de familie
 Ioan Kemény (János Kemény) (1607  1662), principele Transilvaniei
 Ladislau Kemény (gróf László Kemény de Gyerö-Monostor) (?  1774), guvernator al Transilvaniei
 Zsigmond Kemény, Baron de Magyargyerőmonostor (1814  1875), un scriitor maghiar

 altele
 Conacul Kemény din Cămărașu, județul Cluj, înscris pe lista Monumentelor Istorice ale județului Cluj
 Casa Filstich-Kemény din Cluj-Napoca (Piața Unirii nr.27, ), declarată monument istoric, de la Johann Filstich
 Conacul Kemény din Iara (Alsójára), județul Cluj, înscris pe lista Monumentelor Istorice ale județului Cluj
 Castelul Kemény din Jucu de Sus (Felsőzsuk), județul Cluj
 Castelul Kemény din Brâncovenești (Marosvécs), județul Mureș

Referințe 

Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania